Begraafplaats van Rouvroy (Luxemburg) - begraafplaats in België
 Begraafplaats van Rouvroy (Pas-de-Calais) - begraafplaats in Frankrijk